Ридзабуро Тоёда ( 5 марта 1884 – 3 июня 1952) – японский предприниматель.

Семья 
Зять основателя Toyota Industries Co., Ltd Сакити Тоёды (муж старшей дочери Айко) и основателя Toyota Motor Corporation Киитиро Тоёды.

Учеба 
Родился в 1884 году в городе Хиконе, префектура Сига, его прежняя фамилия – Кодама Ридзабуро. Окончил Высшую коммерческую школу Кобе (ныне Университет Кобе). Окончил Токийскую высшую коммерческую школу (в настоящее время Университет Хитоцубаси). После учебы устроился на работу в Itochu Shoten (ныне Marubeni). Он был первым менеджером филиала в Маниле.

Предприниматель 
В 1939 году стал первым президентом Toyota Automatic Lumber Manufacturing Co., Ltd. (с момента основания фирмы 18 ноября 1926 года) и Toyota Motor Co., Ltd. Также занимал должности президента Toyoda Spinning Co., Ltd. и президента Toyota Koki Co., Ltd..

Изначально Ридзабуро был против производства автомобилей, но позже основал Toyota Motor.

В 1949 году он ушел в отставку из-за слабой деловой активности.

Умер в возрасте 68 лет в 1952 году.

Примечания

Литература 
 Shirouzu, Norihiko. "Toyota Family Member Vies for the Top Job," Wall Street Journal. December 24, 2008.
 International Directory of Business Biographies: Shoichiro Toyoda
 Shirouzu, Norihiko and John Murphy. "Toyota to Change Leader Amid Global Sales Slump." Wall Street Journal. December 24, 2008.
 Kubo, Nobuhiro and Chang-Ran Kim. "Toyota confirms Akio Toyoda as New President," Reuters. June 23, 2009.

Персоналии по алфавиту
Изобретатели Японии
Toyota